Нума́н Юну́сович Сати́мов (15 декабря 1939 года, Андижан — 22 сентября 2006 года, Ташкент) — советский и узбекский математик, доктор физико-математических наук, академик АН Узбекистана (2000;  с 1979), лауреат государственной премии Бируни (1985). Специалист в области теории дифференциальных уравнений, теории управления и их приложений.

Биография 
Родился 15 декабря 1939 года в городе Андижан в семье рабочего.

В 1956 году поступил в Среднеазиатский государственный университет на физико-математический факультет. В 1958 году продолжил учёбу на механико-математическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. После окончания университета в 1962 году поступил в аспирантуру в Институт математики им. В. И. Романовского АН Узбекской ССР, с 1965 по 1968 год работал там же младшим научным сотрудником.

В 1968 году под руководством профессора  защитил кандидатскую диссертацию. В 1977 году под руководством профессора  защитил докторскую диссертацию (на специализированном совете МИАН им. В. А. Стеклова). В 1978 году ему присвоено звание профессора. В 1979 году становится членом-корреспондентом АН УзССР, в 2000 году — академиком АН РУз.

С 1968 года работал в ТашГУ. С 1971 года профессор Сатимов — заведующий кафедрой факультета прикладной математики и механики НУУз. В 1974—1976 годах работал старшим научным сотрудником МИАН им. В. А. Стеклова АН СССР и после возвращения продолжал заведованием кафедрой. С 1985 по 1987 года был деканом факультета прикладной математики и механики. С 2000 года являлся ведущим научным сотрудником Института математики им. В. И. Романовского АН РУз.

Умер 22 сентября 2006 года. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском кладбище.

Научные интересы 
Основные работы относятся к области теории дифференциальных уравнений, теории управления и их приложений. Основал Ташкентскую научную школу по теории управлений и дифференциальных игр. Руководил организованным им научно-исследовательским семинаром «Оптимальные процессы и дифференциальные игры» более 35 лет.

Им написан учебник по дифференциальным уравнениям, 2 монографии, опубликовано свыше 180 научных работ, основная часть которых переведена и напечатана в журналах США и Великобритании. Под его руководством было подготовлено восемь докторских и более двадцати кандидатских диссертаций.

С 1970 года, занимался новым разделом теории управляемых процессов — теорией дифференциальных игр преследования-уклонения. В частности, внимание было уделено развитию методов Л. С. Понтрягина. В результате исследования был предложен так называемый модифицированный метод решения задачи преследования, который был в дальнейшем усилен им самим.

Библиография 
 Задача об уклонении от встреч в дифференциальных играх с нелинейными управлениями // Дифференц. уравнения, 1973 г., Т. 9, № 10, С. 1792—1797 (совместно с Е. Ф. Мищенко).
 К задаче убегания в дифференциальных играх с нелинейными управлениями // ДАН СССР, 1974 г., Т. 216, № 4.
 О задаче преследования по позиции в дифференциальных играх // ДАН СССР, 1976, Т. 229, № 4.
 О задачах преследования и уклонения в дифференциальных и дискретных играх многих лиц с интегральными ограничениями (совместно с А. З. Фазыловым, А. А. Хамдамовым).
 Избежание столкновений в линейных системах с интегральными ограничениями // Сердика, Болгарска, 1989 г. Т.15, (совместно с А. З. Фазыловым).
 Об игровых задачах на фиксированном отрезке в управляемых эволюционных уравнениях первого порядка // Мат. заметки., 2006 г., Т. 80, вып. 4, (совместно с М. Тухтасиновым).
 Об уклонении от встречи в одном классе распределенных управляемых систем // Матем. заметки., 2015 г., Том 97. вып. 5, (совместно с М. Тухтасиновым).
 К оценке некоторых областей целочисленных точек. В кн.: Математические методы распознавания образов: Доклады 10-й Всероссийской конференции, Москва, 2001, РАН Вычислительный центр при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, С. 125—126 (совместно с Б. Б. Акбаралиевым).

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций на Google Scholar
 Профиль на Semantic Scholar
 Профиль на Mathscinet

Выпускники МГУ
Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики Узбекистана
Академики АН Узбекистана
Доктора физико-математических наук
Члены-корреспонденты АН Узбекской ССР
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР имени Бируни
Похороненные на Чигатайском кладбище